EM indendørs i atletik 2015 er det 33. indendørs europamesterskab i atletik, som afholdes 2015 i Prag i Tjekkiet.

Medaljevindere

Mænd

Kvinder

Deltagende nationer

Danske deltagere

EM på TV

Eksterne henvisninger 

EM i atletik
Atletik 2015, EM indendørs i
Sport i Prag